Léppé peut désigner :
 Samuel Mbappé Léppé (1936-1985), footballeur camerounais.
 Stade Mbappé Léppé, stade de football camerounais.

Voir aussi